

Patronymie 
Abada est un nom de famille français notamment porté par :
 Patrick Abada (1954-), un ancien athlète français, qui pratiquait le saut à la perche.

Toponyme 

 Abada, tell situé dans le bassin du Hamrin en Irak.

Divers 
Abadá peut aussi désigner :
  abadá, pantalon porté par les capoeiristes ;
 Abada, un rhinocéros indien.

Homonymie de patronyme